W-League 2019/2020 var den tolfte säsongen av australiska W-League. Ligan bestod av nio lag, varav åtta lag tillhörde ett lag i A-League. Både grundserien och slutspelet vanns av Melbourne City.

Säsongen kom att påverkas både av skogsbränderna i Australien, som hade stora konsekvenser på matcherna, där en del matcher i grundserien sköts upp medan andra matcher spelades i rökdimma, med vissa av spelarna som krävde astmamedicineringen under matcherna. Och av coronavirusutbrottet, som dock bara drabbade finalen som fick spelas utan publik.

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Grand Final

Se även
 A-League 2019/2020

Källor 
Officiell hemsida

Referenser

2019/2020
2019 i Australien
2020 i Australien
Fotbollssäsongen 2019/2020